Un touche-à-tout est une personne dont les centres d'intérêt ou domaines d'activité sont nombreux et variés.

Le mot se retrouve dans les titres suivants :

 Touche-à-tout, film français sorti en 1935 ;

 Touche à tout, magazine français publié entre 1908 et 1914.